Die Liste der Kulturdenkmale in Sülzfeld umfasst die als Ensembles, Straßenzüge und Einzeldenkmale erfassten Kulturdenkmale in der thüringischen Gemeinde Sülzfeld.
Die Angaben in der Liste ersetzen nicht die rechtsverbindliche Auskunft der zuständigen Denkmalschutzbehörde.

Legende

Kulturdenkmale in Sülzfeld 

|}

Weblinks

Quellen 
 Denkmalpflegeamt des Landkreises Schmalkalden-Meiningen (Denkmallisten Stand 12/2017)

Anmerkungen 

Sulzfeld
!Kulturdenkmale